Meall Garbh kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Meall Garbh (berg i Storbritannien, Perth and Kinross, lat 56,64, long -4,21), Skottland, 
 Meall Garbh (berg i Storbritannien, Perth and Kinross, lat 56,57, long -4,21), Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar